Нагахама — город в Японии, в префектуре Сига.
 Нагахама — название пос. Озёрский Сахалинской области до 1947 года.